Врбан може бити:

 Врбан (Бујановац), насеље у општини Бујановац, Република Србија
 Врбан (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија

Види још 
 Врба (вишезначна одредница)
 Врбања (вишезначна одредница)
 Врбица (вишезначна одредница)
 Врбљани (вишезначна одредница)
 Врбница (вишезначна одредница)
 Врбовац (вишезначна одредница)
 Врбово (вишезначна одредница)